Flamanville (Manche) – francuska gmina w departamencie Manche, region Normandia
 Flamanville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w departamencie Sekwana Nadmorska, region Normandia